Alberto Da Rin – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Gianfranco Da Rin – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Giorgio Da Rin – giocatore di curling italiano
 Massimo Da Rin – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
 Nicola Da Rin – ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio italiano
 Tomaso Da Rin – pittore italiano